Wasin ist der Familienname folgender Personen:

 Denys Wasin (* 1989), ukrainischer Fußballspieler